

Patronymes

 Ester Rachel Kamińska (1870-), actrice de théâtre polonaise ;
 Ida Kamińska (1899-1980), actrice polonaise ;
 Magda Kamińska (1986-) joueuse de squash polonaise ;